Basford est un patronyme et toponyme pouvant désigner:

Patronyme
 (né en 1930), homme politique américain en Floride
 (1925-1998), joueur anglais de football
 (né en 1983), illustratrice écossais
 (1916-1998), botaniste britannique
 Kaye Basford (née en 1952), statisticienne et biométricienne australienne.
 (1932-2005), homme politique fédéral canadien

Toponyme

, ville fantôme du Nebraska

Basford, localité du Cheshire
, banlieue de Nottingham 
, hameau de Hopesay dans le Shropshire
, banlieue de Newcastle-under-Lyme dans le Staffordshire

Voir aussi

Homonymie de patronyme
Homonymie de toponyme